Апраксинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область 
 Апраксинское сельское поселение — входит в Костромской район

Мордовия 
 Апраксинское сельское поселение — входит в Чамзинский район